Der Schwarm steht für:

 Der Schwarm, Roman von Frank Schätzing (2004)
 Der Schwarm (Spiel), auf dem gleichnamigen Roman basierendes Brettspiel
 Der Schwarm (Fernsehserie), auf dem gleichnamigen Roman basierende Fernsehserie

Siehe auch:

 Schwarm